Nkonya bezeichnet:

 Nkonya (Stadt), Stadt in Ghana
 Nkonya (Volk), Volk in Togo und Ghana
 Nkonya (Sprache), die von den Nkonya gesprochene Sprache